Соболевский сельсовет — административно-территориальная единица в СССР и в современной Российской Федерации.

 Соболевский сельсовет — сельское поселение в Первомайском районе Оренбургской области.
 Соболевский сельсовет — сейчас территория Соболевского сельского поселения Камчатского края.
 Соболевский сельсовет — сейчас территория Соболевского сельского округа Орехово-Зуевского района Московской области.
 Соболевский сельсовет — сельсовет, входивший в Галенскую волость.

См. также 
Соболевское сельское поселение